Грбавци:

 Грбавци Горни — деревня в общине Зворник, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина.
 Грбавци Доньи — деревня в общине Зворник, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина.